UIL est un sigle qui peut désigner :

 Union italienne du travail (UIL), confédération syndicale italienne.
 Unione Italiana del Lavoro, ancien syndicat italien dissous en 1925.
 Université internationale libanaise, université de Bekaa.
 Tromsdalen UIL, club de football norvégien.